Соломатина — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Соломатина, Екатерина Андреевна (род. 1980) — российская актриса.
 Соломатина, Зинаида Фёдоровна (1921—1974) — советский лётчик, Герой Социалистического Труда.
 Соломатина, Людмила Сергеевна (род. 1981) — российская биатлонистка.
 
 Виктория Платова (наст. Соломатина, Виктория Евгеньевна) (род. 1965) — российская писательница, автор остросюжетных романов.